USS Missoula war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Missoula und Missoula County benannt wurden:

 die erste USS Missoula wurde in USS Montana (ACR-13) umbenannt
 USS Missoula (APA-211)

Missoula
Missoula